O Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2013–14 foi a 74ª edição deste campeonato em Portugal. Esta edição contou com 16 equipas, sendo que na época seguinte a competição foi reduzida para 14 equipas.

O AD Valongo foi campeão pela primeira vez na sua historia.

Resultados

Classificação final

Promoção à 1ª Divisão

|}

Ligações externas

Internacional

 
Campeonato Português de Hóquei em Patins‎
Desporto em Portugal em 2013
Desporto em Portugal em 2014
2013 no hóquei em patins
2014 no hóquei em patins